Estanzuela kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Estanzuela, kommun
 Estanzuela, Guatemala, Departamento de Zacapa,

Mexiko 

 Estanzuela, Encarnación de Díaz, 
 La Estanzuela, Ixtlán, 
 Trinidad García de la Cadena (ort), Zacatecas, 
 La Estanzuela, Jalisco, 
 Estanzuela, Guachinango, 
 Estanzuela, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 Estanzuela, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 
 Estanzuela, Oaxaca, Soledad Etla, 
 Estanzuela, Puebla, Zapotitlán,